Pedro el Grande puede referirse a:

Personas 
Pedro I de Rusia, gran príncipe y zar de Rusia, primer emperador de Todas las Rusias.
Pedro III de Aragón, rey de Aragón, Valencia y Sicilia, y conde de Barcelona.
Pierre le Grand, pirata francés del siglo XVII.

Cine y televisión 
 Pedro el Grande, película muda alemana de 1922.
 Pedro el Grande, miniserie de NBC de 1986.
Pedro el Grande: El testamento, serie de televisión rusa de 2011.

Otros 
Pedro el Grande (crucero), mayor crucero nuclear del mundo.